Hadriwa ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile:

 Hadriwa (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hadriwa (Elisabethszell), aufgelassener Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Elisabethszell, Bayern

Berge:
 Hadriwa (Vorderer Bayerischer Wald), 922 m, im Bayerischen Wald, Landkreis Straubing-Bogen
 Hadriwa (Falkensteiner Vorwald), 677 m, im Bayerischen Wald, Landkreis Cham